Восемнадцатый финал Гран-при IAAF, который состоялся 14 сентября 2002 года на стадионе  в Париже, Франция. Это был последний финал Гран-при IAAF, в 2003 году был заменён на Всемирный легкоатлетический финал.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты соревнований

Финалы Гран-при ИААФ
Спорт во Франции в 2002 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
События 14 сентября
Сентябрь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Париже